University of California Press
University of Canberra Press
University of Chicago Press